Brahmaea — рід метеликів з родини Брамеї (Brahmaeidae).

Види 
 Brahmaea ardjoeno (Kalis, 1934)
 Brahmaea certhia (Fabricius, 1793)
 Brahmaea christophi Stgr. Ленкорань.
 Brahmaea hearseyi (White, 1862) (=Brahmophthalma hearseyi)
 Brahmaea japonica (Butler, 1873)
 Brahmaea ledereri (Rogenhofer, 1873) (у Колхідській низовині)
 Brahmaea litserra H.L. Hao, X.R. Zhang & J.K. Yang, 2002
 Brahmaea tancrei (Austaut, 1896)
 Brahmaea wallichii (Gray, 1831) (=Brahmaea conchifera, =Bombyx wallichii, =Brahmophthalma wallichii)
На території СНД зустрічаються ще два близькі види з цього роду:
 Брамея Ледерера (Brahmaea ledereri Rghfr.) — 
 Брамея Христофа

Примітки 

Тварини, описані 1855
Брамеї
Роди лускокрилих